Анджей Вѝтолд Вайда () е полски филмов и театрален режисьор, сценарист и сценограф, един от водещите представители на Полската филмова школа от втората половина на 20 век. Той е носител на множество филмови награди, включително на Оскар (2000) и Златна мечка (2006) за цялостен принос към киното.

Биография 
Роден е в град Сувалки през 1926 г. През 1946 – 1949 следва в краковската Академия за изящни изкуства. През 1953 г. завършва Държавната висша филмова, телевизионна и театрална школа в Лодз. Дебютира през 1954 г. с филма Поколение. Става известен с Канал (1957) и Пепел и диамант (1958). Вайда екранизира класически за полската литература творби като Пепелища на Стефан Жеромски, Обетована земя на Владислав Реймонт, Сватба на Станислав Виспянски и Пан Тадеуш на Адам Мицкевич. Прави филми по произведения на Ярослав Ивашкевич – Брезова горичка, Госпожиците от Вилко и Тръстика. Остра критика към политическата действителност в ПНР представят Човекът от мрамор и Човекът от желязо.

През 80-те години Вайда работи основно в чужбина – във Франция и Германия. В периода 1981 – 1989 е член на консултативния комитет на „Солидарност“. След отмяната на политическата цензура през 1989 г. получава възможността да реализира филми като Катин и Лех Валенса. Човекът на надеждата.

Вайда дебютира в театъра през 1959 г. От 1963 г. работи в Стари театр в Краков. Сред известните му постановки са Сватба на Виспянски (1963), Бесове по Достоевски (1971), Ноемврийска нощ на Виспянски (1974), Делото Дантон на Станислава Пшибишевска (1976). Наташа Филиповна по Идиот на Достоевски (1977), Вроцлавска импровизация на Тадеуш Ружевич (1997) Хамлет (1989) и Макбет (2004) на Шекспир.

В период 1978 – 1983 е председател на Сдружението на полските филмови дейци. През 1994 г. основава Центъра за японско изкуство и техника „Манга“ в Краков. От 1977 г. е член на френската Академия за изящни изкуства.

Четири пъти е номиниран за Оскар за най-добър чуждоезиков филм (за: Обетована земя, Госпожиците от Вилко, Човекът от желязо и Катин). Получава почетната награда на Американската филмова академия през 2000 година. Носител на Златна палма от Фестивала в Кан (1981, за Човекът от желязо), Сезар (1983, за Дантон). За цялостното си творчество е удостоен с европейската награда „Феликс“ (1990), „Златен лъв“ от фестивала във Венеция (1998), „Златна мечка“ на Международния филмов фестивал в Берлин.

Умира на 9 октомври 2016 г. във Варшава.

Филмография

Източници

Външни препратки 

 
 
 Геновева Димитрова, „Вайда и полската гордост“, рец. за „Валенса – човек на надеждата“, в. „Култура“, бр. 40 (2746), 29 ноември 2013 г.
 Геновева Димитрова, „Анджей Вайда (1926 – 2016)“, в. „Култура“, бр. 33 (2870), 14 октомври 2016 г.

Полски режисьори
Полски сценаристи
Полски сенатори
Възпитаници на Държавното висше филмово, телевизионно и театрално училище „Леон Шилер“
Носители на „Оскар“
Носители на награда BAFTA
Носители на награда Сезар
Членове на „Солидарност“
Членове на Полската филмова академия
Членове на Съюза на полските кинодейци
Членове на Европейската филмова академия
Носители на Хердерова награда
Носители на Ордена на Белия орел
Носители на Ордена на Възраждане на Полша
Носители на ордена на Почетния легион
Носители на Ордена на Трите звезди
Доктор хонорис кауза на Държавното висше филмово, телевизионно и театрално училище „Леон Шилер“
Доктор хонорис кауза на Варшавския университет
Доктор хонорис кауза на Ягелонския университет
Доктор хонорис кауза на Гданския университет
Доктор хонорис кауза на Лодзкия университет
Доктор хонорис кауза на Ополския университет
Почетни граждани на Лодз
Почетни граждани на Варшава
Почетни граждани на Сувалки
Почетни граждани на Вроцлав
Почетни граждани на Гдиня
Почетни граждани на Радом
Почетни граждани на Гданск
Родени в Сувалки
Починали във Варшава
Погребани на Салваторското гробище